Le tournoi de tennis de Géorgie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute à Columbus (GA) du 24 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Géorgie
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1973
Géorgie
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en septembre 1973